Селецкий сельский округ

Брянская область 

 Селецкий сельский административный округ Трубчевского района

Владимирская область 

 Селецкий сельский округ Суздальского района (упразднён)

Рязанская область 

 Селецкий сельский округ Рыбновского района

Тверская область 

 Селецкий сельский округ Максатихинского района (до 2005 года)